Le  Championnat du monde de rink hockey masculin se déroule en 1958 à Porto, au Portugal.

Le Portugal remporte à cette occasion sa septième couronne mondiale.

Participants 
  : Guy Seller, Armati, Rieder, Chevalley, Marcante, Perraudin, Secholzer, Lehmann.

Résultats 

|}

Annexes

Liens externes

Références 

1958
Rink hockey
Rink hockey 1958
Événement sportif à Porto
1958 au Portugal
Sport en mai 1958
Sport en juin 1958
Compétition internationale de rink hockey au Portugal